If I Were You – singolo degli Hoobastank del 2006
 Bian shen nannu, anche noto con il titolo internazionale If I Were You – film del 2012 diretto da Li Qi